Ча́йна Хесусита Ше́йверс (; 16 июня 1977) — американская актриса.

Биография 
Чайна Шейверс родилась 16 июня 1977 года в семье индийского, панамского и доминиканского происхождения.

Чайна дебютировала в кино в 1996 году, сыграв роль Шаноры в фильме «Харамби!». В 1999—2000 годах Шейверс снималась в телесериале «Сабрина — маленькая ведьма», где играла роль ведьмы Дримы, подруги Сабрины. В 2001 году Шейверс сыграла роль И Би в фильме «Стеклянный дом». С 2001 по 2003 годы Чайна снималась в сериале «Бостонская школа», исполняла одну из главных ролей во втором и третьем сезонах. Всего в её послужном списке актёрских работ более 25 фильмов и телесериалов.

Фильмография

Примечания

Ссылки